Anforderungsanalyse bezeichnet:
 im Arbeitsstudium das Ermitteln der Daten für die einzelnen Anforderungsarten, um damit in der Anforderungsermittlung die Anforderungen des Arbeitssystems an den Menschen quantifizieren zu können
 in der Psychologischen Diagnostik und dort vor allem im Bereich der Personaldiagnostik die Bestimmung der Anforderungen einer Tätigkeit (Anforderungsprofil)
 in der Informatik die Analyse der Anforderungen an die Software – siehe Anforderungsanalyse (Informatik)